Wilhelm Suida ist der Name folgender Personen:

 Wilhelm Suida (Chemiker) (1853–1922), österreichischer Chemiker und Hochschullehrer
 Wilhelm Suida (Kunsthistoriker) (1877–1959), österreichischer Kunsthistoriker